Letter steht für:
 Letter, Schriftkörper in der Drucktechnik
 Buchstabe
 Letter (Seelze), Stadtteil von Seelze, Niedersachsen
 Letter, Papierformat in den USA und Kanada, siehe Papierformat#Nordamerika

Letter ist der Familienname folgender Personen:
 Stephan Letter (* 1978), deutscher Serienmörder

Siehe auch:
 The Letter
 Lettre